Schwietzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Schwietzke (* 1896, † nicht ermittelt), deutscher Schriftsteller
 Günther Schwietzke (1903–1991), deutscher Metallurg, Unternehmer und Hochschullehrer
 Paul Schwietzke (* 1952), deutscher Künstler